Michel Caron peut faire référence à :
 Michel Caron (1763-1831), homme politique canadien ;
 Michel Caron (1929-2001), artiste lyrique français ;
 Michel Caron (1946-), directeur de la photographie canadien ;
 Michel Caron (1942-), chanteur canadien.